Милорад Симић може бити:

 Милорад Симић, српски лингвиста и информатичар;
 Милорад Симић (политичар), српски политичар у Републици Српској.